Fuente de Cibeles è il nome di due fontane:
Fuente de Cibeles (Città del Messico) a Città del Messico
Fuente de Cibeles (Madrid) a Madrid